Bill Bowler bylo či je jméno a příjmení více osob:

 Bill Bowler (hokejista) (* 1974) – americký hokejista
 Bill Bowler (biatlonista) (* 1986) – americký biatlonista